Póvoa, que significa pequena povoação, pode referir-se a:
Póvoa pequena região localizada em Grijó,Vila Nova de Gaia.

Portugal
Póvoa (Lamego) - aldeia do concelho de Lamego
Póvoa (Sobreira Formosa) - aldeia do concelho de Proença-a-Nova
Póvoa (Miranda do Douro) - freguesia no concelho de Miranda do Douro
Póvoa da Isenta - freguesia no concelho de Santarém
Póvoa de Agrações - freguesia no concelho de Chaves
Póvoa de Atalaia - freguesia no concelho de Fundão
Póvoa de Cervães - freguesia no concelho de Mangualde
Póvoa de El-Rei - freguesia no concelho de Pinhel
Póvoa de Lanhoso - vila e concelho no distrito de Braga
Póvoa de Lanhoso - freguesia no concelho de Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Midões - freguesia no concelho da Tábua
Póvoa de Penela - freguesia no concelho de Penedono
Póvoa de Rio de Moinhos - freguesia no concelho de Castelo Branco
Póvoa de Santa Iria - freguesia no concelho de Vila Franca de Xira
Póvoa de Santarém - freguesia no concelho de Santarém
Póvoa de Santo Adrião - freguesia no concelho de Odivelas
Póvoa de São Miguel - freguesia no concelho de Moura
Póvoa de Varzim - cidade e concelho no distrito do Porto
Póvoa de Varzim - freguesia no concelho de Póvoa de Varzim
Póvoa do Concelho - freguesia no concelho de Trancoso
Póvoa de Cós - aldeia do concelho de Alcobaça
Estação Ferroviária da Póvoa - estação ferroviária na Póvoa de Santa Iria

Espanha
A Pobra de Trives (Pobra de Trives) - município na província de Ourense
Puebla de Sanabria (Puebla de Sanabria) - município da província de Zamora

Desambiguações de topônimos